«Голые ноги» — магнитоальбом советской рок-группы «ДК», выпущенный в 1983 году. Альбом записывался в 1982 году в подвалах общежития Московского Института Стали и Сплавов на бытовой магнитофон «Ростов». Один из первых магнитоальбомов группы. Впоследствии материал альбома «Голые ноги» вошёл в основу «Десятого молодёжного альбома».

Был переиздан в 2001 году на «SS Records» безо всякой реставрации, где в оформлении Сергей Жариков с Александром С. Волковым крайне иронически обыграли стилистику британского аутентичного лейбла ASV Gaudeamus.

Заглавная песня альбома 
Текст песни «Голые ноги» Жариков написал ещё в 1972 году, до создания «ДК», и только к 1979 году, создавая новую группу, он придумал аранжировку, где гитарист имитирует импровизационную манеру Чарли Паркера, причём на известную тему группы «Kiss» — «I Was Made For Lovin' You» (1979). Песня была исполнена  группой «ДК» на юбилейном концерте в 2001 году.

Переиздание альбома 
Альбом переиздавался в 2002 году дважды: первый раз — как CD «Голые ноги», с припиской «без говна», и второй раз — как первая часть альбома-двойника «Бога нет» (версия «с говном»). Вложенный в издание многостраничный розово-голубой буклет украшен гирляндами в духе всё того же ASV Gaudeamus (лат. gaudeamus — возрадуемся) с фотографиями участников группы на репетицях-сессиях самого начала 80-х, а также имеется фото группы с панк-свадьбы в Зеленограде, в компании с Андреем Пановым («Автоматические удовлетворители»), проходившей зимой 1983 года.

Список композиций

Участники записи альбома 
 Евгений Морозов — вокал
 Дмитрий Яншин — гитара, тексты
 Сергей Полянский — бас
 Сергей Жариков — барабаны, вокал, тексты и музыка песен

Песни из альбома «Голые ноги», «Я тебя не люблю», «В хорошем настроении» («Оптимизм»), «Барыня», «Я мою пустые бутылки» и «Нет портвейна» исполнялись на юбилейном концерте «ДК» в 2001 году, приуроченном к 20-летию группы.

Примечания 

Альбомы русского рока
Альбомы панк-рока
Альбомы группы «ДК»